CE Dom Bosco – brazylijski klub piłkarski z siedzibą w mieście Cuiabá, stolicy stanu Mato Grosso
 Dom Bosco (Minas Gerais) – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais. Znajduje się w mikroregionie Unaí